Stilte in de storm kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Stilte in de storm (album), een studioalbum van Jan Smit
Stilte in de storm (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk